Тихеева — женская форма фамилии Тихеев.
 Тихеева, Алина Михайловна (1935—2021) — советская российская спортсменка (русские шашки).
 Тихеева, Елизавета Ивановна (1867—1943) — известный российский и советский педагог, крупнейший специалист по дошкольному воспитанию детей.